Crispiniano – nome proprio di persona maschile
 Crispiniano di Soissons – martire cristiano del III secolo
 Monte Crispiniano – una tra le maggiori cime dei monti della Daunia